Cockrill est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1866-1936), fermier et homme politique américain
Jeremy Cockrill, homme politique provincial canadien
 (1788-1872), planteur et éleveur américain
 (1935-2013), peintre et poète américain
 (né en 1925), artiste et homme politique américain

Homonymie de patronyme